Thellung ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Thellung (1881–1928), Schweizer Botaniker
 Armin Thellung (1924–2003), Schweizer Physiker